Килерский cельсовет  — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Докузпаринском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Килер.

Население

Состав

Примечания 

Муниципальные образования Докузпаринского района
Сельские поселения Дагестана